Die JPMorgan Chase Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Vorstadt Carson, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 6. bis 14. August 2005 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Daniela Hantuchová mit 6:4 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Jelena Dementjewa / Flavia Pennetta mit 6:2 und 6:4 gegen Angela Haynes / Bethanie Mattek.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das JPMorgan Chase Open 2005 fand vom 6. bis 7. August 2005 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Carson (Kalifornien)